Київці — ім'я кількох місць:

 Київці — населений пункт у громаді Градішка, Республіка Сербська, Боснія і Герцеговина.
 Київці — одне з сіл в Сербії знаходиться в муніципалітеті Сйеніца (Sjenica), округ Златібор (Сербія).

Див. також 
 Кійов (значення)
 Кий (острів)